Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Slovakia 2016 – 3. edycja wyścigu kolarskiego Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Slovakia, która odbyła się 24 kwietnia 2016 na liczącej 160 kilometrów trasie wokół bratysławskiej dzielnicy Čunovo. Wyścig kategorii 1.2 był częścią UCI Europe Tour 2016.

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Slovakia 2016
2016 na Słowacji
2016 w kolarstwie